Gedar es la publicación digital y herramienta propagandística del Movimiento Socialista del País Vasco, siendo utilizada como herramienta de difusión para las diferentes actividades del Mugimendu Sozialista y sus organizaciones, como la organización juvenil Gazte Koordinadora Sozialista o el sindicato estudiantil Ikasle Abertzaleak.

Referencias 

Órganos de expresión de partidos políticos
Movimiento Socialista en el Estado Español